Арекипа може да се отнася за:
 Арекипа, град в Перу
 Арекипа, регион в Перу
 Арекипа, провинция в Перу